Nunasjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nunasjärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (1,03 km²)
Nunasjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (34,1 ha)

Finland
 Nunasjärvi (sjö i Finland) – en sjö i landskapet Lappland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn